Романизация BGN/PCGN — метод романизации белорусского кириллического текста, разработанный Советом США по географическим названиям (BGN) и  (PCGN). Был одобрен BGN и PCGN в 1979 г. Это часть набора систем романизации BGN/PCGN, включающего методы для 29 различных языков.

Система BGN/PCGN относительно проще в произношении и интуитивно понятнее англоязычному читателю, чем другие системы романизации белорусского языка.

Эта система использует только базовый латинский алфавит и знаки препинания. Никакие диакритические знаки или необычные буквы не требуются, хотя существует необязательное правило использования, во избежание неоднозначностей, знака интерпункции «·».

Литература 
 United States Board on Geographic Names Foreign Names Committee Staff, 1994. Romanization Systems and Roman-Script Spelling Conventions, p. 23.

См. также 
 Белорусский язык
 Белорусский латинский алфавит

Романизация